Le tournoi de tennis de Leipzig est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1990, classée en catégorie Tier III, se dispute du 24 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lise Gregory et Gretchen Rush.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Leipzig
 Saison 1990 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1990
Leipzig
Sport en Allemagne en 1990
Tennis en septembre 1990